Кшиж-Велькопольски () — гмина (волость) в Польше с центром в одноимённом городе, входит как административная единица в Чарнковско-Тшчанецкий повят, Великопольское воеводство. Население — 8820 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бжеги
 Хута-Шкляна
 Кузница-Желиховска
 Любч-Малы
 Любч-Вельки
 Локач-Малы
 Локач-Вельки
 Нове-Белице
 Пшесеки
 Визаны
 Желихово
 Пестковница
 Жечин
 Зацише

Соседние гмины 
 Гмина Члопа
 Гмина Добегнев
 Гмина Дравско
 Гмина Дрезденко
 Гмина Велень

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства